La Coppa di Israele 2006-2007 è la 47ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv.

Primo turno 
Le squadre eliminate al primo turno sono: Hapoel Holon, Barak Netanya, Hapoel Be'er Sheva, Hapoel Lev HaSharon, Elitzur Ramla, Beitar Binyamina, Maccabi Shoham e Maccabi Ashdod.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Ligat ha'Al 2006-2007

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2006
Pallacanestro nel 2007
Coppa di Israele di pallacanestro maschile